Fridrich August II. Oldenburský (16. listopad 1852 – 24. leden 1931) byl v letech 1900 až 1918 posledním oldenburským velkovévodou. Pocházel z dynastie Oldenburků (větev Holstein-Gottorp-Oldenburg).

Rodina 
S první ženou Alžbětou Annou Pruskou, kterou si vzal v roce 1878:

 Vévodkyně Žofie Šarlota, (1879–1964)
 Vévodkyně Markéta, (1881–1882)

S druhou ženou Alžbětou Alexandrinou Meklenburskou, kterou si vzal v roce 1896:

 Dědičný velkovévoda Mikuláš, (1897–1970)
 Vévodkyně Alexandrina, (25. března 1900)
 Vévodkyně Ingeborg Alix, (1901–1996)
 Vévodkyně Altburg, (1903–2001)

Tituly 
 1852 – 1853: Jeho výsost Princ oldenburský
 1853 – 1900: Jeho královská výsost Dědičný velkovévoda, princ oldenburský
 1900 – 1918: Jeho královská výsost Velkovévoda oldenburský, kníže birkenfeldský, lübecký
 1918 – 1931: Jeho královská výsost Velkovévoda oldenburský

Vývod z předků

Související články 
 Seznam oldenburských panovníků
 Následnictví oldenburského trůnu

Reference

Externí odkazy 
 

Oldenburští velkovévodové
Oldenburští princové
Narození v roce 1852
Úmrtí v roce 1931
Holstein-Gottorp-Oldenburg
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Protestantští panovníci
Svržení panovníci
Úmrtí 24. února
Narození 16. listopadu
Narození v Oldenburgu